Anopsxenus är ett släkte av mångfotingar. Anopsxenus ingår i familjen penseldubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Penseldubbelfotingar
Anopsxenus